Янссен () — прізвище германського походження, трапляється в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Данії, Франції, США та інших країнах. Означає: син Яна.

Станом на 2007 рік — сьоме за поширеністю прізвище в Нідерландах.

Відомі носії прізвища 
 Антон Янссен (1963), нідерландський футболіст і тренер.
 Аотберт-Едуард Янссен (1883—1966), бельгійський політик.
 Арнольд Янссен (1837—1909), німецький абат, католицький святий.
 Девід Янссен (1931), американський актор і композитор.
 Фамке Янссен (1965), нідерландська акторка.
 Барон Леон Янссен (1849—1923), бельгійський підприємець.
 Луї Гійом Гастон Янссен (1884—1940), французький генерал.
 Ян Янссен (1940), нідерландський велосипедист.
 Жуль Янссен (1824—1907), французький астроном.
 Поль Янссен (1926—2003), бельгійський фармаколог.
 Тео Янссен (1981), нідерландський футболіст.
 Захарія Янссен (v. 1588-v. 1631), нідерландський виробник окуляр XVI століття, імовірний винахідник оптичного мікроскопа.

Див. також 
 Янсен

Примітки 

Нідерландські прізвища
Німецькі прізвища